Højreby, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Storstrøm, il comune aveva una popolazione di 4.049 abitanti (2005) e una superficie di 128 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Holeby, Maribo, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg e Rødby per dare luogo al neo-costituito comune di Lolland compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Lolland (comune)